Spojení písmen K a W může mít různé významy:

KW 
 KW – kód ISO 3166-2 pro Kuvajt
 BW-KW – kód ISO 3166-2 pro  distrikt Kweneng
 CD-KW – kód ISO 3166-2 pro provincii Kasai-Occidental
 KW – ve firmách často používaná zkratka pro kalendářní týden (něm. Kalendarwoche)

kw 
 kornština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

kW 
 kilowatt

.kw 
 .kw – internetová doména nejvyššího řádu pro Kuvajt